Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Markus Günthardt che hanno battuto in finale John Feaver e Peter McNamara 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Paul Kronk /  Cliff Letcher (primo turno)
 John Feaver /  Peter McNamara (finale)

 Ángel Giménez /  Marcos Hocevar (semifinali)
 Heinz Günthardt /  Markus Günthardt (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1980